Толково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Толково — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.

Россия 
 Толково — деревня в Островском районе Псковской области.